Ordina Open 2008 (kobiety)
 Ordina Open 2008 (mężczyźni)